Erbishofen bezeichnet:
 Erbishofen (Pfaffenhofen an der Roth), Gemeindeteil von Pfaffenhofen an der Roth im Landkreis Neu-Ulm
 ein Adelsgeschlecht, siehe Ulm (Adelsgeschlecht)